Потапці — українська народна страва
 Потапці — село, Черкаська область, Канівський район